Homec (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Homec (Kobarid), een plaats in de Sloveense gemeente Kobarid
 Homec (Rečica ob Savinji), een plaats in de Sloveense gemeente Rečica ob Savinji
 Homec (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik